Sainte-Catherine (Pas-de-Calais)
 Sainte-Catherine (Puy-de-Dôme)
 Sainte-Catherine (Rhône)
 Sainte-Catherine-de-Fierbois, Indre-et-Loire

Zie ook 
 Sint-Catharina (doorverwijspagina)
 Sint-Katelijne (doorverwijspagina)